Drawa kan syfta på:

 Drawa (eldledningssystem) – ett polskt eldledningssystem

Geografi

Polen 

 Drawa (vattendrag i Polen), 
 Drawa nationalpark

Robotskapade Polenförgreningar